Иодид ртути(I), иодид диртути(2+), дииодид диртути — неорганическое вещество с формулой , соединение ртути и иода. Относится к классу бинарных соединений, может рассматриваться как димер соли одновалентной ртути и иодоводородной кислоты. Кристаллическое вещество жёлтого цвета.

Физические свойства 
Иодид ртути(I) при нормальных условиях — твёрдое легколетучее вещество жёлтого цвета, нерастворимое в воде (растворимость 1,6 г/л), этаноле, эфире, растворимое в касторовом масле. Не образует кристаллогидратов.

Имеет тетрагональную сингонию кристаллической решётки (пространственная группа I 4/mmm, a = 0,695 нм, с = 1,157 нм, Z = 2).

Химические свойства 
Иодид ртути(I) не реагирует с щелочами, раствором аммиака, разбавленными кислотами.

Вступает в реакции:
 с концентрированной азотной кислотой
 
 с горячей концентрированной серной кислотой
 
 с концентрированным раствором иодида калия
 

На свету разлагается на иодид ртути(II) и металлическую ртуть:

Получение 
Иодид ртути(I) может быть получен:
 с помощью реакций ионного обмена, например осаждением иодидом калия из раствора нитрата ртути(I) в разбавленной азотной кислоте
 
 взаимодействием металлической ртути с иодом в этаноле (иодид ртути(I) выпадает в осадок)

Применение 
Иодид ртути(I) применяется при изготовлении люминесцентных ламп.

Токсичность 
Иодид ртути(I) является очень токсичным веществом. Токсическое действие проявляется при проглатывании, вдыхании пыли или паров, контакте с кожей. При попадании внутрь организма одним из вышеназванных способов главным образом поражаются почки, ЖКТ и нервная система. Очень токсичен для водных организмов, вызывает долговременные негативные изменения в водной среде.

ПДК составляет (в пересчёте на Hg): в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м³, в воде водоёмов 0,001 мг/л.

Примечания 

Бинарные соединения
Соли ртути
Р
Галогениды металлов